Schakalen kan avse:

Schakaler – ett rovdjur.
Schakalen – en venezuelanskfödd terrorist, se Ilich Ramírez Sánchez
Schakalen (roman) – en roman av Frederick Forsyth. Romanen har blivit filmatiserad två gånger:
Schakalen (1973) – en film från 1973 med Edward Fox, originaltitel The Day of the Jackal
Schakalen (film, 1997) – en film från 1997 med Bruce Willis och Richard Gere, originaltitel The Jackal